Четвёртый Чемпионат мира по регби проходил в Уэльсе и ряде других стран Европы с 1 октября по 6 ноября 1999 года. Несмотря на то, что формальным хозяином турнира считался Уэльс, матчи проходили также в Ирландии, Шотландии, Англии и Франции. Чемпионат выиграла сборная Австралии, обыгравшая в финале команду Франции.

Это был первый чемпионат, победитель которого стал в итоге двукратным чемпионом мира, и первый турнир после начала эры «профессионального регби».

Отборочный турнир 

Число участников первенства было увеличено с 16 до 20. Число автоматически полученных путёвок сокращено с 8 до 4, их получили лишь призёры предыдущего турнира — ЮАР, Новая Зеландия и Франция; а также хозяева первенства — Уэльс.

Остальные 16 путёвок были разыграны в 5 континентальных отборочных турнирах.

Европа 
В европейском квалификационном турнире участвовало 30 сборных, турнир проводился по трёхступенчатой схеме. На финальном этапе 9 команд составили 3 группы по 3 команды в каждой. Два победителя каждой группы получили путёвки на чемпионат мира, последняя команда группы получала право на участие в утешительном турнире. В итоге путёвки завоевали Ирландия, Румыния, Англия, Италия, Шотландия и Испания. В утешительном турнире приняли участие Грузия, Нидерланды и Португалия.

Африка 
В африканской зоне также проводился трёхэтапный квалификационный турнир. На заключительном этапе круговой турнир среди четырёх команд выявил победителя — сборную Намибии, которая и получила путёвку на чемпионат. Занявшая второе место команда Марокко вышла в утешительный турнир. Участвовавшие в предыдущих первенствах сборные Зимбабве и Кот д’Ивуара заняли 3 и 4 места и на чемпионат не попали.

Азия 
Азиатский турнир проводился по той же схеме, что и африканский. Путёвку на мировое первенство получил победитель финального турнира — Япония, сборная Южной Кореи вышла в утешительный турнир. Команды Тайваня и Гонконга на чемпионат не попали.

Океания 
В зоне Океании финальная пулька из 4 команд определяла 3 участников чемпионата мира и одного участника утешительного турнира. Австралия, Фиджи и Западное Самоа в итоге опередили команду Тонга, которая и отправилась на утешительный турнир.

Америка 
В зоне Америки схема проведения розыгрыша была аналогичной зоне Океании. Аргентина, Канада и США получили право выступать на мировом первенстве; занявшая последнее место в финальной пульке команда Уругвая попала в утешительный турнир.

Утешительный турнир 
Семь участников утешительного турнира боролись за последние две путёвки на первенство, проводя стыковые матчи по системе с выбыванием. Команда Марокко по жребию вышла в полуфинал сразу. В четвертьфиналах Тонга победила Грузию, Уругвай — Португалию, Южная Корея — Нидерланды. В полуфиналах за право играть на чемпионате мира Уругвай одержал верх над Марокко, а Тонга над Южной Кореей. Двумя последними участниками чемпионата мира стали Уругвай и Тонга.

Регламент чемпионата 
20 участвующих в турнире команд были поделены на 5 групп, по 4 команды в каждой. За победу в матче начислялось 2 очка, за ничью — одно и ноль очков — за поражение. Победители пяти групп выходили в четвертьфинал сразу, 5 команд, занявших в групповом турнире вторые места и лучшая из команд, занявших третье место в стыковых матчах определяли ещё трёх участников ¼ финала. Далее соревнования шли по системе с выбыванием.

Города и стадионы 
Из 41 матча турнира по 9 были проведёны в Англии и Уэльсе, по 8 — во Франции и Шотландии, 7 — в Ирландии.

Матчи в группе А принимали шотландские города Эдинбург, Глазго и Галашилс; в группе B английские города Лондон, Бристоль, Хаддерсфилд и Лестер; в группе C -
французские Тулуза, Бордо и Безье; в группе D — валлийские города Кардифф, Лланелли и Рексхэм; в группе E — ирландские Дублин, Белфаст и Лимерик.

Матч открытия Уэльс — Аргентина прошёл 1 октября на кардиффском стадионе Миллениум, построенном специально к этому чемпионату мира.

Три дополнительных стыковых матча прошли в Лондоне, Эдинбурге и Лансе; четвертьфиналы состоялись в Эдинбурге, Дублине, Париже и Кардиффе; оба полуфинала — в Лондоне. Матч за 3 место и финал также прошли в Кардиффе на Миллениуме, финал — 6 ноября в присутствии 74 500 зрителей.

Результаты

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Стыковые матчи

Плей-офф

Итоги 

Приятной неожиданностью чемпионата стала игра сборной Аргентины, которая сумела обыграть в стыковом поединке сильную сборную Ирландии и стать первой южноамериканской командой, вышедшей в ¼ финала мировых первенств. Украшением чемпионата стали два напряженнейших полуфинала в которых сошлись равные по классу соперники. Сборная Франции сумела одолеть одного из главных фаворитов турнира — команду Новой Зеландии и второй раз в истории вышла в финал, где вновь проиграла, на этот раз австралийцам, которые демонстрировали на протяжении всего долгого турнира ровную и высококлассную игру. Команда Австралии стала первой командой — двукратным мировым чемпионом. Команда хозяев, сборная Уэльса, полностью была переиграна в четвертьфинале будущими чемпионами, невзирая на отчаянную поддержку переполненного стадиона в Кардиффе.

Максимальное число очков в одном матче — 101 — набрали Новая Зеландия в матче против Италии и Англия в матче против команды Тонга. Наибольшее число очков за весь турнир принёс своей команде аргентинец Гонсало Кесада — 102.

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионатов мира по регби

1999 год в регби
Октябрь 1999 года
Ноябрь 1999 года
Спорт в Великобритании в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Уэльсе
Чемпионаты мира по регби
Чемпионаты мира в 1999 году
Чемпионаты мира в Великобритании
Международные соревнования по регби в Великобритании
1999 год в Уэльсе